Muir peut désigner :

Personnalités 
Muir est un patronyme très répandu en Écosse, puisqu'il correspond à l'anglais moor, la lande, qui est un des paysages caractéristiques à la fois des Lowlands et des Highlands

Patronyme Muir 
 Bryan Muir (1973-), joueur de hockey sur glace professionnel de la LNH.
 Clare Muir (1975-), joueuse écossaise de rugby à XV.
 Dalton Muir (?-?), directeur de la photographie et réalisateur canadien.
 Dick Muir (1965-), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Afrique du Sud.
 Edwin Muir (1887-1959), poète écossais
 François Muir (1955-1997), écrivain belge.
 Frank Muir (1920-1998), scénariste et acteur britannique.
 Gavin Muir (1900-1972), acteur américain.
 George Muir (1807-1882), notable canadien
 Jamie Muir, percussionniste écossais.
 Jean Muir (1911-1996), actrice américaine.
  (1928-1995), styliste britannique.
 John Muir (1810-1882), indianiste britannique.
 John Muir (1838-1914), naturaliste et écrivain américain du  qui a donné son nom à de nombreux lieux aux États-Unis d'Amérique.
 John Muir (1874-1947), médecin, naturaliste et historien de la culture sud-africain.
 Karen Muir (1952-2013), nageuse sud-africaine.
 Laura Muir (1993-), athlète britannique, spécialiste des courses de demi-fond.
 Mike Muir (1964-), chanteur américain, fondateur des groupes Suicidal Tendencies, Infectious Grooves et Cyco Miko.
 Suzanne Muir (1970-), joueuse de soccer canadienne.
 Ruby Muir (1991-), coureuse d'ultra-trails néo-zélandaise.
 Tamsyn Muir (1985-), romancière néo-zélandaise de science-fiction et de fantasy.
 Thomas Muir (1844-1934), mathématicien écossais, spécialiste des déterminants, recteur de l'université du Cap.

Prénom Muir 
 Muir Mathieson (1911-1975), chef d'orchestre et compositeur écossais

Personnages de fiction 
 Lucy Muir : héroïne, jouée par Gene Tierney, du film L'Aventure de madame Muir (The Ghost and Mrs. Muir) de Joseph Mankiewicz (1947)
 Nathan D. Muir, personnage principal, interprété par Robert Redford, de Spy Game : Jeu d'espions (Spy Game) de Tony Scott (2001).

Géographie 
 La réserve écologique du Boisé-des-Muir, une forêt ancienne du Québec
 Camault Muir, une communauté agricole écossaise

Sites nommés en l'honneur de John Muir 
 Le Mont Muir, un des plus hauts sommets de Californie.
 Muir Grove, un bosquet de séquoias géants, en Californie.
 Muir Woods National Monument, forêt de Séquoia à feuilles d'if située à quelques kilomètres au nord de San Francisco, Californie.
 Le John Muir College, un des six collèges du premier cycle de l'Université de Californie à San Diego.
 Le camp Muir, refuge de montagne américain du comté de Pierce, dans l'État de Washington/

Sites imaginaires 
 L'Île de Muir, un lieu imaginaire censé être situé le long de la côte écossaise et apparaissant dans l'univers des comic books Marvel.
 Muir (Firefly), une planète de la franchise .

Voir aussi 
 La Muire est un hameau rattaché à Domblans (Jura).
 La Seigneurie de Muire en banlieue de Reims.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais